Паскаль Мари Эдуард Марсель Аллен (, 15 сентября 1885, Париж — 25 августа 1969, Сен-Жермен-ан-Ле — французский писатель и журналист, автор около 400 произведений. Известен прежде всего циклом романов о Фантомасе, написанных в соавторстве с Пьером Сувестром. В начале карьеры (до 1930) писал под псевдонимами Alain Darcel, M.A. de Sira, Pierre de Breiz, Joël, René Mantin, Maurice Gillat, Marcel Sergy

Биография 

Марсель Аллен родился в Париже в семье адвоката, имевшего докторскую степень не только по уголовному праву, но и по медицине. Сам Аллен тоже выучился на юриста, после лицея работал в Парижском суде, клерком у одного из адвокатов. Благодаря своей должности сумел проникнуть в камеру тюрьмы Санте, где держали в заключении знаменитую преступницу Амели Эли по кличке Золотая Каска (), и взял у неё интервью для газеты «Le Petit Parisien» (впрочем, газетой интервью было отвергнуто). Занялся журналистикой, в июне 1906 года опубликовав первую статью под названием «Месть моряка» () в журнале «Наш досуг» (, приложение к Le Petit Parisien).

В 1907 году он познакомился с Пьером Сувестром, известным к тому времени журналистом, и стал его секретарём. Сначала Аллен писал статьи, которые Сувестр публиковал под своим именем.

С 1909 года Аллен получает право ставить подпись рядом с именем Сувестра. Так появляется пьеса в двух актах «Земля дрожит» по новелле Сувестра «Пианто». В том же году был написан детективный роман о спорте «Рур», где впервые появляется инспектор Жермен Фузилье, который потом станет постоянным персонажем романов о Фантомасе.

Цикл романов о Фантомасе 
Сотрудничество двух писателей продолжилось романами «Отпечаток» (L'Empreinte) и «Руаяльда» (La Royalda) (оба — 1910), где впервые появились журналист Фандор и комиссар Жюв, которые позже станут героями цикла о Фантомасе.

В феврале 1911 года Сувестр и Аллен по заказу издателя А. Файара, который хотел начать выпуск нового ежемесячного журнала, написали роман «Фантомас» — первый из цикла о неуловимом преступнике. Роман пользовался успехом, и цикл продолжился. К 1913 году было написано тридцать два романа. Помимо цикла о Фантомасе, Сувестр и Аллен были авторами цикла шпионских детективов «Наз-ан-лэр» (15 романов) и приключенческих романов «Тити-гвардеец» (5 романов).

После смерти Сувестра в феврале 1914 года Аллен написал, издав под своим именем, задуманные вместе с соавтором романы «Револьтозо» и «Рыцарь Панаш» (1926). Позднее Аллен самостоятельно продолжил цикл о Фантомасе, написав ещё одиннадцать романов (циклами «Новые приключения Фантомаса» в 1925—1926 и 1933—1935 и отдельными романами в 1946, 1948, 1963). Он начал несколько новых циклов («Зизи, победитель бошей», «Фатала» и др.), но ни один из них не имел такого успеха, как цикл о Фантомасе. В 1926 году Аллен женился на подруге Сувестра Анриетте Кистлер.

Аллен писал и романы вне циклов в разных жанрах: «Госпожа Сатана» (1934), «Господин Никто» (1936), «На лыжне» (1939), «Человек, который встретится с собой» (1942), «Женщины-ловушки» (1958). В общем Аллен был автором около 400 романов.

Известность Фантомаса мешала писателю, он говорил:

Всякий раз, когда я приношу в издательство или на киностудию новый роман или сценарий, мне отвечают одно и то же: «Дайте-ка нам лучше продолжение „Фантомаса“…» Господи, как мне осточертел этот Фантомас! Он меня когда-нибудь сведёт в могилу!

Библиография Марселя Аллена

Цикл «Фантомас» (1911-1913, 1925-1926, 1933-1935, 1946, 1948, 1963) 
 Список романов см. в статье «Фантомас». Всего опубликовано 32 романа в соавторстве, и 11 романов, написанных самостоятельно, после смерти соавтора. Последний роман издан в журнальном формате в составе 33 выпусков.

Цикл «Наз-ан-лэр» (1912—1913) 
Цикл шпионских патриотических романов, в соавторстве с Пьером Сувестром, первое издание — А. Файарда, Париж, с иллюстрациями Gino Starace.
 Naz-en-l'air (1912)
 Le Secret de Naz-en-l'air
 L'Ongle cassé
 Les Tueuses d'hommes (1913)
 Traitre et ministre
 L'armoire de fer
 Le Mystérieux Clubman
 Le Roi des flics
 Évadés de bagne
 Espions de l'air
 Crimes d'empereur
 Haine de bandit
 Epouse de forçat
 L'Échéance fatale
 La victoire de Naz-en-l'air

Цикл «Тити́-гвардеец» (1913-1914) 
Историко-приключенческий цикл из 5 книг, написанный в соавторстве с Пьером Сувестром, описывал приключения молодого солдата гвардии в период франко-прусской войны 1870-1871. Опубликован был издательством А. Файарда., иллюстрации Gino Starace. Список книг:
 Titi le moblot (1913)
 La mission de Titi
 Patriote!
 Voleur! (1914)
 Fils d'Assassin!

Цикл «Вашингтонский курьер» (1917—1918) 
10 книг выпущено издательством La Renaissance du Livre в Париже, в серии «Collection des Romans-cinéma». Романы представляют собой новеллизацию американского сериала из 15 эпизодов «Пёрл в армии» (1916, реж. Edward José, производство Astra Film Corporation, обработка Pathé frères, в гл. ролях Перл Уайт и Ralph Kellard), в котором американский офицер предотвращает саботаж Панамского канала..

Цикл «Фатальный Фред» (1921—1922) 
Романы опубликованы с октября 1921 по март 1922 в серии «Les Romanciers populaires» издательства Fayard. Первые два романа опубликованы в газетах La Gazette de Péronne и Le Progrès Agricole.
 Fred Fatal
 Le Rival rouge
 Moi et Lui
 Défense d'aimer
 Cruelle et tendre
 Tendres aveux

Цикл «Обманщики любви» (1922) 
Цикл издавался в 1922 году издательством Жюля Талландье (Jules Tallandier) в серии Grand Roman de Passion и Cinema-Bibliotheque (серия, содержащая новеллизации кинофильмов).
 Les parias de l’amour: 1. Dedaignee. 2. La douleur d’aimer / tome 1, 2
 Le responsable / tome 3
 L’amour peut tuer / tome 4

Цикл «Крики людской нищеты» (1924—1925) 
12 томов в рамках цикла «Les cris de la misère humaine» издано Францисом Лакассеном (Francis Lacassin) с июля 1924 по июнь 1925 с иллюстрациями H. Armengol. Типографии: RAMLOT et Cie, 52 avenue du Maine Paris (номера с 1 по 9), Henry Maillet 3 rue de Châtillon Paris (номера с 10 по 12).
 Les vaincus de la vie 1924 (июль) 160 pgs
 Une fille perdue 1924 (август) 160 pgs
 Coeur de vagabond (сентябрь 1924)
 Un homme! 1924 (октябрь) 160 pgs
 Les sacrifiées 1924 (ноябрь) 160pgs
 Les rapaces 1924 (декабрь, или февраль 1925) 160 pgs
 La pente (январь 1925)
 La Fange 1925 (февраль) 160 pgs
 Une gueuse (март 1925)
 La rue 1925  Imp.Henry Maillet 3 rue de Châtillon Paris 3620-5-25 , 160 pgs (апрель)
 Les vadrouillards 1925 Imp.Henry Maillet 3 rue de Châtillon Paris 3673-5-25,128 pgs (май)
 L'espoir 1925 Imp.Henry Maillet 3 rue de Châtillon Paris 3731-7-25 ,146 pgs (июнь)

Цикл «Тигрис» (1928—1930) 
Тигрис — супер-преступник, мастер маскировки и обмана; его противник — полицейский инспектор Руд, и сын его Леон. Леон и Тигрис влюблены в одну и ту же женщину — Жаннин. В цикле опубликовано 26 романов, первое издание — издательство J. Ferenczi et fils, в серии «Grand roman policier inédit», второе издание — Société Parisienne d'Imprimerie, серия Rex.

 Tigris (Тигрис) (15/06/1928)
 Cœur de Bandit (Сердце бандита) (01/07/1928)
 Âme d'Amoureuse (Душа влюбленного) (15/07/1928)
 L'Audience Rouge (Красная аудиенция)
 Rude se venge (Месть Руда) (15/08/1928, заявленная дата 07/08/1928)
 L'Impossible Alliance (Невозможный альянс) (01/09/1928)
 La Dame en Violet (Дама в фиолетовом) (15/09/1928)
 L'Homme au Masque de Verre (Человек в стеклянной маске) (01/10/1928)
 Qui? (Кто?) (15/10/1928)
 Une Sainte (Святая) (15/11/1928)
 Crime de Femme (Женское преступление) (15/12/1928)
 Le Mariage de Léon Rude (Свадьба Леона Руда) (15/01/1929, заявленная дата 07/01/1929)
 Matricule 227 (Номер 227) (15/02/1929)
 Haut et Court (Высокий и низкий) (15/03/1929)
 Le Fantôme Rouge (Красный фантом) (15/04/1929, заявленная дата 07/04/1929)
 Le Troisième Squelette (Третий скелет) (15/05/1929)
 La Roulotte Maudite (ПрОклятый трейлер) (15/06/1929)
 Crucifiée (Распятый) (15/07/1929)
 Volonté d'Altesse (Воля его Высочества) (15/08/1929, заявленная дата 04/08/1929)
 L'Homme Noir (Чёрный человек) (15/09/1929)
 Villa des Glycines (Вилла Глицинов) (15/10/1929)
 L'Instant Tragique (Трагический момент) (15/11/1929)
 Le Fossoyeur de Minuit (Полуночный раскопщик могил) (15/12/1929)
 Le Garage Rouge (Красный гараж) (15/01/1930)
 Tigris Vaincu (Тигрис побеждённый) (15/02/1930)
 Si c'était Tigris? (Был ли это Тигрис?) (15/03/1930)

Цикл «Фатала» (1930) 
Фатала — преступница того же типа, что и Фантомас, но в конце она исправляется. Цикл издавался в серии «Grand roman policier inédit» издательством J. Ferenczi et fils. Об этом цикле есть опубликованное исследование, прослеживающее связь Фантомаса и Фаталы

 Fatala (Фатала)
 La Goule aux Cheveux d'Or (Упырь с золотыми волосами)
 Bébert le Courtaud (Бебер ле Курто)
 Meurtrière? (Убийца?)
 Les Morts Vivants (Живые мертвецы)
 Un Ange! (Ангел!)
 Masquée! (В маске!)
 L'Autre (Другая)
 L'Esclave (Раб)
 Jésus... Beau Gosse! (Господи... Милый ребенок!)
 Partie! (Ушла!)
 Elle! (Она!)
 L'Oeillet Rouge! (Красная гвоздика!)
 Maudite! (Проклятье!)
 Brelan de Haines! (Виды ненависти!)
 Poupées d'Amour! (Куклы любви!)
 Secret de Femme! (Женская тайна!)
 Peur! (Страх!)
 Midinette?
 Complice! (Сообщница!)
 Enfer d'Amour! (Ад любви!)
 Notre Maître! (Наш учитель!)

Цикл «Мисс Терия» (1931) 
Мисс Терия — псевдоним одной из наиболее тайных агентов Её Величества; она ищет определённые секретные документы, которые могут быть во владении различных сторон: парижского апаша Бебера, французской тайной полиции (Сюрте), некоторых журналистов и т. д. Первое издание — в издательстве J. Ferenczi et fils, серия «Grand roman policier inédit», второе — Société Parisienne d'Imprimerie, серия Rex.

 Miss Téria (Мисс Терия)
 Du Sang sur une Fleur (Кровь на цветке)
 Son Homme (Её мужчина)
 Coeur de Gosse! (Ребячье сердце!)
 Une du Trottoir... (Женщина с тротуара)
 Je vous en prie... (Я тебя умоляю...)
 Son Altesse! (Его Высочество!)
 Sous l'Ombrelle? (Под зонтиком?)
 Le Poison des Lèvres (Яд на губах)
 Coquette? (Кокетка?)
 Vendue (Продано)
 Les Yeux qui Mentent (Лживые глаза)

Цикл «Сыщик-любитель Бенуа Тюрпен» («Десять часов страха») (1932-1933) 
Цикл вышел в нумерованной серии Dix heures d'angoisse, издательства J. Ferenczi et fils, в 1932-1933 гг.. Ряд книг этой серии был переиздан тем же издательством в серии Crime et Police.

 Crime d'amour, 15/04/1932 /  2 ed: J. Ferenczi et fils. (coll. Crime et Police # 61), 1934
 Lui ou Elle ?, 15/05/1932
 Deux blondes... / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 15/06/1932
 Ce n'est pas lui!... / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 15/07/1932
 Vilaine histoire... / (Crime et police #49; Le détective amateur Benoît Turpin), 15/08/1932 ; 2 ed: Paris: Ferenczi (Collection Le Verrou #8), 1950
 Le client du n°16 / (Crime et police #36; Le détective amateur Benoît Turpin), 15/09/1932 ; 2 ed: Paris: Ferenczi (Collection Le Verrou #32), 1951
 Torture... / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 190 p., 15/10/1932
 L'atroce menace / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 192 p., 15/11/1932
 L'Empreinte sanglante, 15/12/1932
 Le piège à homme / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 15/01/1933
 Un crime de minuit,  15/02/1933
 Perfidie! / (Grand roman policier inédit; Le détective amateur Benoît Turpin), 190 p., 15/03/1933

Цикл «Ферокяс» (1933, 1946) 
Ферокяс — профессиональный преступник, внедряющийся в штат полиции, шантажирующий правительство Франции на миллиард франков и использующий своё псевдоним как ссылку на своего предшественника Фантомаса (который также появляется в романе). Всего издано 20 журналов, с периодичностью 2 журнала в неделю, иллюстрированных фотографиями Анри Манюэля, издательство J. Ferenczi et fils, с 20 июня по 22 августа 1933. Позднее они же переизданы в 1946 году издательством Editions SELF в виде двух романов:
 Férocias (Ферокяс)
 Le Prix du sang (Цена крови)

Цикл «Неизвестные драмы» (1937—1938, 6 томов) 
В цикле выпущено 6 романов издательством Loisirs, в серии Loisirs-Police. Обложки выполнены иллюстратором Claudel.
 Les drames ignorés / Paris: éditions des Loisirs; (Loisirs-Police).  Couverture en couleurs illustrée par Claudel, 256 p., 30/10/37
 Martyre?, 6/12/37
 L’ennemi cheri… , imp. le 30-12-37, mais annoncé pour paraître le 5/1/38
 Vamp! / 251 p.
 L'Homme à la tête coupée / 253 p.
 Une femme passe , 12/4/38 – couv. imprimée 5/4/38

Цикл «Давид Дар, детектив-миллионер» (1938—1940) 
Цикл вышел в серии Rex (1938—1940), в разделе Grand roman policier inédit, издательства Agence Parisienne de distribution, с указанием серии «série David Dare». Цифрой в списке указан номер в серии Rex (под другими номерами публиковались другие авторы).

4. Cinq morts assis, 15/10/1938
6. Pas de bruit... La Mort!, 15/12/1938
8. Les Cinq paravents de la mort, 15/02/1939 (14/02/1939?), 64 p.
10. Le Puzzle tragique, 15/04/1939
12. Le Mystère de la chambre close, 15/06/1939
14. Vous mourrez le..., 15/08/1939
16. Défense de tuer, 15/10/1939
18. Un Mort déménage, janvier 1940
20. Trois coupables possibles, mars 1940
22. Le Mystère du quai de Passy, avril 1940
26. Le Crime de David Dare, novembre 1940 [?]
28. L'Etrange suicide, décembre 1940 [?]

Коллекция Sphinx (конец 1930-х-начало 1940-х) 
Часть рассказов в этой серии издательства Société Française d'Editions et de Publications Illustrées/ Société Parisienne d'Imprimerie / Ventillard вышло под именем Марселя:

 10. Neuf de pique
 12. L'Homme à la tête de femme
 17. L'Affaire du paletot / 48 p.
 24. Cinq moins quatre
 38. L'Homme aux doigts usés
 ?. L'Assassin assassiné, 32 p., 1943 / также в Rex #6, 1958, в цикле «Комиссар Булар»

Коллекция Stick (1940-1943) 
Впервые романы опубликованы в составе коллекции Stick издательства Agence Parisienne de Distribution, принадлежащего группе Ventillard. Серия выходила во время Второй Мировой войны, с декабря 1940 по 1942, «романы» представляли собой буклеты из 32 страниц с необычным размером 17×24 см. Война и недостаток бумаги положили конец серии на 20 выпуске.. Указаны порядковые номера в коллекции.

 1. L’Escalier de la mort, 1940
 5. L’Assassin ?… C’est… , 1941
 6. Le Pyjama violet, 1941
 7. Un en trop… et deux en moins, 1941
 16. Le Mort n’est pas mort, 1942 / также как Le Mort vivant, Rex #2, 1958, в цикле «Комиссар Булар»
 ?. Suicidé… Par qui?…, 1942 / также в Rex #4, 1958, в цикле «Комиссар Булар»
 ?. Le visiteur tragique, 1943 / цикл «Комиссар Булар» (?)
 ?. Un coeur en morceaux, 1943 / цикл «Комиссар Булар» (?)

Цикл «Комиссар Булар» (1942—1943) 
Первые издания вышли в коллекциях Stick/Sphinx. Указаны вторые издания (с номерами) в коллекции REX, издательства Société Parisienne d’Imprimerie (S.P.I.) группы Georges Ventillard, c иллюстрациями Мишеля Гурдона, в районе 1958 года (без указания даты).

 2. Le Mort vivant
 4. Suicidé… Par qui?…
 6. L’Assassin assassiné!
 14. A la santé du mort
 18. Complices?
 22. Le crime du commissaire / Une enquête du commissaire Boulard, de la Police judiciaire
 24. Pendu?

Другие романы 
Список романов приведён по каталогу.
 Рур / Le Rour [Texte imprimé] : grand roman sportif et policier / par Pierre Souvestre et Marcel Allain ; préface de Francis Lacassin ; illustrations de Mich / Paris : Union générale d'éditions , 1974 (1909 1 ed)
 Отпечаток / L'Empreinte (1910) / par Pierre Souvestre et Marcel Allain
 Руаялда / La Royalda (1910) / par Pierre Souvestre et Marcel Allain
 Тайны метро (под псевд. Ален Дарсель) / Les mystères du métro [Texte imprimé] / par Alain Darcel / Paris : Offenstadt , 1917
 Зизи — победитель бошей (30 или более выпусков комиксов для детей) / Zizi le tueur de boches / Paris: A. Fayard, 1917
 Шевалье Панаш / Le chevalier Panache / J. Tallandier (COLLECTION DU LIVRE NATIONAL), 224 p.,  1920 ; 2ed: Jules Tallendier ; (coll. Romans de cape et d'épée amour-héroïsme), 1926
 Женщины-ловушки (6 томов) / Femmes de proie (1 Femme de proie; 2 Mensonge d'amour; 3 Horribles amours; 4 Le visage mort; 5 Aube d'amour) / ed. Librairie contemporaine, JULES TALLANDIER EDITEUR PARIS, 1921
 Coueur rouge / ed. A. Fayard. In-12.Carré. 316 p., 1924
 Paradis d'amour ! / Fayard; (Le Livre Populaire #158) ; In-12 broché, 314 p. - Superb couverture en couleurs de Gino STARACE ; 1925
 Господин Никто / Monsieur Personne / Paris - éditions Baudinière / La Technique du Livre - La Tache de Sang, 1936
 На лыжне / Sur la piste / LOISIRS AVENTURES, 1939
 Le pendu rependu! / Paris: les éditions de France — (A ne pas lire la nuit #129) ; Illustrateur Rapeno, Armand. — 220 p., 1939
 UN MORT DEMENAGE / AGENCE PARISIENNE DE DISTRIBUTION, couverture souple, 16,5x24, 64 pages, ROMAN POLICIER. COUVERTURE ILLUSTREE DE PHOTOS, 1939
 Les vagabonds de la Terre de Feu / Paris: Société Française d'Editions et de Publications Illustrées / S.P.I. (Société Parisienne d'Imprimerie) (Oeil-de-Faucon #7), Fascicule in-12; Couverture en couleurs de Robert Dansler, 62 pp., 1941
 Les Vainqueurs de la Mort, collection Oeil-de-Faucon n° 11, без даты, ок. 1941-1942.
 L'homme qui se rencontrera / Paris: éditions des Loisirs; (Loisirs-Police). 192 p., 1942 / 2 ed: Editions des Loisirs; Le Yard #8, 128 pp., 1949
 Morte en bikini / éditions Société Parisienne d'Imprimerie ; Publications Georges Ventillard ;  collection Rex. #12 Couverture dessinée par Gourdon, 96 pp, 1955-1956 (опубликован без даты)
 Madame Satan /  Edito-Service S.A. In-8 relié ; Edition illustrée en noir et blanc par Jean-Pierre Meuer, collection "Les chefs-d'oeuvre du roman policier" 252pp., Genève, 1972
 L'encyclopédie de Fantômas : grand roman inédit : 1911-1913 / par Piere Souvestre et Marcel Allain / Paris : Autoédition , 1981

Фильмография 
См. 
Кроме фильмов о Фантомасе по одноименному циклу романов, следующие картины были основаны на произведениях М. Аллена:
 Fauvette, реж. Gérard Bourgeois, 1917
 Les Parias de l'amour, ч/б, немой, реж. Paul Garbagni, 1921
 Monsieur Personne, ч/б, звуковой, реж. Christian-Jaque, 1936
 Perfidie, реж. Roger Capellani, 1934

Критическая библиография 
 Fantômas ? c'est Marcel Allain, La Tour de Feu №87-88, décembre 1965.
 « Confession de Marcel Allain, suivi d'un débat » in Entretiens sur la paralittérature Noël Arnaud, Jean Tortel, Francis Lacassin (dir.), Plon, 1970.
 « Pierre Souvestre et Marcel Allain ou l'Éneïde des temps modernes », Francis Lacassin, Préface à Le Rour, UGE 10/18, 1974, Page 5 à 52 repris in Fantômas, tome I, Bouquins, Laffont, 1987 / 2006.
 « Marcel Allain et les génies du crime en série(s) », in Les Nombreuses vies de Fantômas d'Étienne Barillier, Philippe Ethuin, collection Bibliothèque Rouge, volume 4, Les Moutons électriques éditeur, 2006, ISBN 2-915793-24-7.

Примечания

Ссылки 
 Пьер Сувестр и Марсель Аллен в «Библиотеке Мошкова»

Писатели Франции XX века
Авторы детективной прозы
Французские писатели XX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез